Geyer kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Andreas Geyer Botaniker
 Carl Geyer entomolog

Robotskapade auktorsförkortningar